Naselja u Hrvatskoj:
 Šušnjari (Brestovac), naselje u općini Brestovac
 Šušnjari (Križ), naselje u općini Križ

Naselja u BiH:
 Šušnjari (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa
 Šušnjari (Laktaši, BiH), naselje u općini Laktaši